

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Podstolice – wieś w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka 
 Podstolice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Maciejowice 
 Podstolice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Budzyń 
 Podstolice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Nekla

Inne 
 Podstolice – stacja kolejowa w Podstolicach